Christina McHale e Peng Shuai erano le detentrici del titolo, ma Peng ha deciso di non partecipare. McHale ha giocato insieme a Lauren Davis, ma sono state sconfitte al primo turno da Kateryna Bondarenko e Alla Kudryavtseva.

Irina-Camelia Begu e Sara Errani hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Dalila Jakupovič e Nina Stojanović con il punteggio di 6–4, 6–3.

Teste di serie 

  Kateryna Bondarenko /  Alla Kudryavtseva (quarti di finale)
  Nao Hibino /  Danka Kovinić (quarti di finale, ritirate)

<li> Dalila Jakupovič /  Nina Stojanović (finaliste)
 Liang Chen /  Lu Jingjing (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tianjin Open 2017